El término «Escudo de Magdalena» puede refierirse a:

Escudos

En Argentina 
 Escudo del partido de Magdalena.

En Bolivia 
 Escudo del municipio de Magdalena.

En Colombia 
 Escudo del departamento de Magdalena.

En México 
 Escudo del municipio Magdalena (Jalisco).
 Escudo del municipio Magdalena (Veracruz).
 Escudo del municipio Magdalena (Sonora).

En Perú 
 Escudo del distrito de Magdalena del Mar.
 Escudo del distrito de Magdalena (Amazonas).
 Escudo del distrito de Magdalena (Cajamarca).